Curcani (Călărași), een gemeente in het Roemeense district Călărași
Curcani (Constanța), een dorp in de zuidelijke provincie van Constanta, Roemenië.